28-й чемпіонат Європи з дзюдо пройшов у Варшаві з 20 по 23 квітня 2017 року.

Змагання

Чоловіки

Жінки

Медальний залік

Посилання 
 Європейська федерація дзюдо 

Квітень 2017
Спортивні події 2017
Спортивні змагання у Варшаві
2017 у Польщі
Чемпіонат Європи з дзюдо